HPM steht als Abkürzung für:
 Hans-Peter Martin, österreichischer Journalist und Politiker
 Historisch-Politische Mitteilungen, wissenschaftliche Zeitschrift des Archiv für Christlich-Demokratische Politik
 High Power Microwave, Hochenergie-Mikrowellen-Waffen des High Power Microwave Advanced Missile Project
 Human Potential Movement, gegenkulturelle Bewegung
 Woiwodschaft Podlachien, Kleinpolen (Polizeikennzeichen)

Abkürzung